Павшинская — деревня в Вельском районе Архангельской области. Входит в состав Муниципального образования «Благовещенское».

География 
Деревня расположена в 62 километрах на север от города Вельска , между реками Устья и Ваги, близ озера Кашинское. Ближайшие населённые пункты: на юге деревня Олюбинская, на западе нежилая деревня Подхолмишная.
 Часовой пояс

Население

История 
Указана в «Списке населённых мест по сведениям 1859 года» в составе Шенкурского уезда Архангельской губернии под номером «1992» как «Павшенская(Заболотье)». Насчитывала 3 двора, 12 жителей мужского пола и 13 женского.

В «Списке населенных мест Архангельской губернии на 1 мая 1922 года» в деревне уже 9 дворов, 42 мужчины и 53 женщины.

Примечания 

Населённые пункты муниципального образования «Благовещенское»